Orsós, régi magyar családnév
 Orsós (szlovákul: Oľšavce) község Eperjesi kerület Bártfai járásában (Szlovákia)